Кузнецкий округ — административно-территориальная единица Средне-Волжской области (с 20 октября 1929 — Средневолжского края), существовавшая в 1928—1930 годах. Административный центр — город Кузнецк.

Кузнецкий округ был образован 14 мая 1928 года. В него вошли территории упразднённых Кузнецкого уезда Саратовской губернии и Городищенского уезда Пензенской губернии.

30 июля 1930 года Кузнецкий округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Средневолжского края.

Административное деление 
Округ, по состоянию на 1 января 1929 года, был разделён на 12 районов:
 Барановский,
 Городищенский,
 Кондольский,
 Кузнецкий,
 Литвинский,
 Наскафтымский,
 Неверкинский,
 Никольско-Пестровский,
 Павловский,
 Русско-Камешкирский,
 Старо-Кулаткинский,
 Чаадаевский.

Постановлением ВЦИК от 21 января 1929 года Кондольский район был передан в Пензенский округ.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР
История Кузнецка